Alberto Lucherini – ex maratoneta italiano
 Carlo Lucherini – politico italiano
 Enrico Lucherini – addetto stampa italiano
 Luigi Lucherini – politico italiano